Riefling ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Riefling (* 1968), deutscher Neonazi und Kader der verbotenen Organisation FAP
 Hans Riefling, deutscher Basketballnationalspieler
 Reimar Riefling (1898–1981), norwegischer Pianist und Musikpädagoge
 Ricarda Riefling (* 1983), deutsche rechtsextreme Politikerin der NPD
 Robert Riefling (1909–1986), norwegischer Pianist und Musikpädagoge